Le tournoi de tennis d'Estoril 2006 se tient du 1 au 7 mai.

Faits marquants 
 L'Argentin David Nalbandian remporte le tournoi en simple pour la seconde fois après son titre en 2002 en battant Nikolay Davydenko en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Lukáš Dlouhý et Pavel Vízner s'imposent face à Lucas Arnold Ker et Leoš Friedl.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild card (invité)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Estoril (WTA 2006) (tournoi féminin)

Liens externes 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport au Portugal en 2006
Tennis en mai 2006